Валверде (етимологическо значение: зелена долина) може да се отнася за:

 Валверде (), градче и община в Италия, административен автономен регион Сицилия, провинция Катания
 Валверде (), община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Павия
 Валверде (), градче и община в Испания, автономна област Канарски острови, провинция Санта Крус де Тенерифе